Гран-прі Аргентини 1981 року () — третій етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1. Відбувся 12 квітня на автодромі Буенос-Айрес. Свою четверту перемогу в кар'єрі та другий великий шолом здобув бразилець Нельсон Піке. Француз Ален Прост виборов перший подіум.

Перегони

Кола лідирування 
 1—53 — Нельсон Піке.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Гран-прі Аргентини 1981 

            
Гран-прі Аргентини
Спортивні події 1981
Квітень 1981
1981 в аргентинському спорті